

Patronyme 

 Bob Carse
 Duncan Carse
 Bill Carse

Toponyme 

 Mont Carse